Gösta Hall kan syfta på:

 Gösta Hall (1908–1987), ingenjör
 Gösta Hall (1899–1993), ingenjör och företagsledare